Municipio de Grand Prairie (Gran pradera) es el nombre de varios municipios estadounidenses:

 Municipio de Grand Prairie, en el condado de Jefferson, Illinois.
 Municipio de Grand Prairie, en el condado de Marion, Ohio.
 Municipio de Grand Prairie, en el condado de Nobles, Minnesota.
 Municipio de Grand Prairie, en el condado de Platte, Nebraska.
 Municipio de Grand Prairie, en el condado de Barnes, Dakota del Norte.